Le Centre de recherches sur l'action politique en Europe (CRAPE) est une unité mixte de recherche (UMR 6051) associant le Centre national de la recherche scientifique, l'université de Rennes 1 et l'Institut d'études politiques de Rennes. Laboratoire de science politique à l'origine, le CRAPE est aujourd'hui pluridisciplinaire. Il intègre en effet la science politique, la sociologie, les sciences de l'information et de la communication et l'histoire contemporaine.

Après avoir été dirigé successivement par Philippe Braud, Patrick Guiol, Erik Neveu, Patrick Hassenteufel et Christian Le Bart, il est actuellement dirigé par Claude Martin.

Le CRAPE est composé de 6 chercheurs CNRS, 3 ITA-CNRS, 32 enseignants-chercheurs en poste, 7 docteurs et 35 doctorants. Il fait partie du groupement d'intérêt scientifique Marsouin.

Principaux membres du CRAPE 
 Erik Neveu
 Claude Martin
 Romain Pasquier
 Christian Le Bart
 Gilles Richard
 Lionel Honoré
 Christine Guionnet
 Philippe Garraud
 Denis Ruellan
 Sylvie Ollitrault
 Patrick Guiol, ancien directeur de recherches

Article connexe 

 Centres ou instituts de recherche francophones en sociologie

Liens externes 

 Site officiel

Unité mixte de recherche
Université Rennes-I